désigne :
 David Braid, un compositeur britannique né en 1970 ;
 , un pianiste de jazz canadien né en 1975.